Miejsca w Krakowie:
 ulica Czerwone Maki
 pętla tramwajowo-autobusowa Czerwone Maki
 osiedle Czerwone Maki w Krakowie
 cmentarz Kobierzyn-Maki Czerwone

Zobacz też:
 Czerwone maki na Monte Cassino
 Czerwone maki na murze